Місто
 Мостиська
Контрольно-пропускний пункт
 Мостиська (пункт контролю)